Die Tabellen nennen die Aufstellung der Mannschaften bei der Schacholympiade 2018 in Batumi. An der Olympiade nahmen 184 Mannschaften teil, die ein Turnier im Schweizer System über 11 Runden
austrugen. Darunter befanden sich neben der A-Mannschaft zwei weitere Teams des Gastgeberlandes. Die Wertung erfolgte primär nach Mannschaftspunkten, dann nach der
Olympiade-Sonneborn-Berger-Wertung und weiter nach Brettpunkten sowie schließlich der Olympiade-Buchholz-Wertung.
Zu jedem Team gehörten vier Stamm- und maximal ein Ersatzspieler.

Mannschaften

1. China

2. USA

3. Russland

4. Polen

5. England

6. Indien

7. Vietnam

8. Armenien

9. Frankreich

10. Ukraine

11. Schweden

12. Tschechien

13. Deutschland

14. Österreich

15. Aserbaidschan

16. Usbekistan

17. Iran

18. Ungarn

19. Ägypten

20. Griechenland

21. Kasachstan

22. Mongolei

23. Kanada

24. Litauen

25. Spanien

26. Kroatien

27. Rumänien

28. Georgien

29. Norwegen

30. Weißrussland

31. Moldawien

32. Slowenien

33. Italien

34. Schweiz

35. Australien

36. Montenegro

37. Philippinen

38. Ecuador

39. Israel

40. Niederlande

41. Argentinien

42. Türkei

43. Georgien B

44. Dänemark

45. Lettland

46. Finnland

47. Portugal 

In der ersten Runde gewannen die Portugiesen kampflos gegen die Mannschaft der Malediven. Das Ergebnis ist in der Gesamtbilanz und den Einzelbilanzen ab Brett 2 berücksichtigt.

48. Mazedonien

49. Peru

50. Turkmenistan

51. Georgien C

52. Serbien

53. Albanien

54. Estland

55. Costa Rica

56. Bangladesch

57. Indonesien

58. Japan

59. Simbabwe

60. IPCA

61. Kuba

62. Chile

63. Brasilien

64. Kolumbien

65. Bosnien und Herzegowina

66. Slowakei

67. Paraguay

68. Island

69. Marokko

70. Südafrika

71. Belgien

72. Tadschikistan

73. Monaco

74. Mexiko

75. Kirgisistan

76. Nigeria 

Nigeria nahm das Turnier erst zur zweiten Runde auf. Alle Ergebnisse verstehen sich aus zehn Wettkämpfen.

77. Uruguay

78. Kosovo

79. Jemen

80. Afghanistan

81. Guatemala

82. Irland

83. Madagaskar

84. Dominikanische Republik

85. Singapur

86. Algerien

87. Neuseeland

88. Luxemburg

89. Venezuela

90. Vereinigte Arabische Emirate

91. Sudan

92. El Salvador

93. Malaysia

94. Schottland 

Die schottische Mannschaft gewann in der ersten Runde kampflos 4:0. Dieses Ergebnis ist in der Gesamtbilanz und den Einzelbilanzen außer bei Sreeves eingerechnet.

95. Tunesien

96. Panama

97. Barbados

98. Botswana

99. Mosambik

100. Wales

101. IBCA

102. Bolivien

103. Färöer

104. Uganda

105. Andorra

106. Hongkong

107. Irak

108. Südkorea

109. Sambia

110. Bahrain

111. Nepal

112. Sri Lanka

113. Taiwan

114. Palästina

115. Oman

116. Südsudan

117. Jamaika

118. Brunei

119. Trinidad und Tobago

120. Honduras

121. Nicaragua

122. ICCD

123. Myanmar

124. Angola

125. Syrien

126. Libanon

127. Malta

128. Namibia

129. Kuwait 

Kuwait gewann in der letzten Runde kampflos gegen Katar. Das Ergebnis ist in der Gesamtbilanz und den Einzelbilanzen ab Brett 2 eingerechnet.

130. Liberia

131. Liechtenstein

132. Malawi

133. Libyen 

In der ersten Runde trat Libyen nur mit drei Spielern an und gab die Partie an Brett 4 kampflos verloren. Namentlich aufgestellt wurde hier der auch ansonsten nicht eingesetzte Ersatzspieler Abobker Mohamed Elarabi.

134. Puerto Rico

135. Mali

136. Jordanien

137. Haiti

138. Guyana 

Der Ersatzspieler Wendell Meusa kam nicht zum Einsatz.

139. Malediven 

Die Mannschaft nahm das Turnier erst zur zweiten Runde auf. Alle Ergebnisse verstehen sich aus zehn Wettkämpfen. Der Ersatzspieler Nimal Hussain kam nicht zum Einsatz.

140. Suriname

141. Jersey

142. Mauritius

143. Kenia

144. Guernsey

145. Macau

146. São Tomé und Príncipe

147. Somalia 

Die Mannschaft Somalias nahm das Turnier erst zur zweiten Runde auf. Alle Ergebnisse verstehen sich aus zehn Wettkämpfen.

148. Äthiopien

149. Zypern

150. Niederländische Antillen

151. Thailand

152. Ghana

153. Guam

154. Sierra Leone 

Der Ersatzspieler Samuel Agbaje wurde nicht eingesetzt.

155. Eswatini 
Das Königreich Swasiland hatte sich im April 2018 in Eswatini umbenannt. Die FIDE führte die Mannschaft zum Zeitpunkt der Olympiade dennoch weiter unter der alten Staatsbezeichnung.

156. Kamerun

157. Saudi-Arabien

158. Eritrea

159. Katar 

Katar gab das Spiel der letzten Runde kampflos ab. Die Ergebnisse verstehen sich aus zehn Wettkämpfen.

160. San Marino

161. Papua-Neuguinea

162. Bermuda

163. Nauru

164. Aruba

165. Senegal

166. Lesotho

167. Elfenbeinküste 

Die Mannschaft nahm das Turnier erst zur zweiten Runde auf. Alle Ergebnisse verstehen sich aus zehn Wettkämpfen.

168. Tansania

169. Gambia 

In der ersten Runde ließ Gambia das vierte Brett frei, wobei der ansonsten nicht eingesetzte Ersatzspieler Joseph Dalliah namentlich aufgestellt wurde.

170. Kap Verde

171. Mauretanien

172. Burundi 

Die Mannschaft nahm das Turnier erst zur zweiten Runde auf. Alle Ergebnisse verstehen sich aus zehn Wettkämpfen.

173. DR Kongo 

Die Mannschaft nahm das Turnier erst zur zweiten Runde auf. Alle Ergebnisse verstehen sich aus zehn Wettkämpfen.

174. Togo 

Die Mannschaft nahm das Turnier erst zur zweiten Runde auf. Alle Ergebnisse verstehen sich aus zehn Wettkämpfen.

175. Bahamas

176. Osttimor

177. Dschibuti

178. Palau

179. Zentralafrikanische Republik 

Der Ersatzspieler Baros Pindy D'Allomb kam nicht zum Einsatz.

180. Seychellen

181. Ruanda 

Die Mannschaft nahm das Turnier erst zur zweiten Runde auf. Alle Ergebnisse verstehen sich aus zehn Wettkämpfen.

182. Amerikanische Jungferninseln

183. Gabun 

Der Ersatzspieler Christ Ceylan Odounga wurde nicht eingesetzt.

184. Antigua

Quellen 
 Schacholympiade 2018 bei chess-results.com

Einzelnachweise und Anmerkungen 

2018
Schach 2018
Schach (Georgien)
Sport (Batumi)